Das Seat Open 2002 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Luxemburg (Stadt). Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 19. bis 27. Oktober 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
2002